

Agenzie 
 WPA (Works Progress Administration, poi rinominata Work Projects Administration nel 1939) – agenzia governativa statunitense creata durante il New Deal

Codici 
 WPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Aisen (Cile)

Informatica 
 WPA (Wi-Fi Protected Access)  – protocollo di sicurezza per reti senza fili

Medicina 
 WPA (World Psychiatric Association)  – associazione internazionale di psichiatria

Sport 
 WPA (World Poker Association)  – organo internazionale che regola il poker sportivo